Too Much Too Young (The Specials), een nummer van The Specials uit 1979.
Too Much Too Young (Little Angels), een nummer van Little Angels. 
Too Much Too Young (musical), een musical uit 1995.